Бева́рд () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на схід від Парижа, 125 км на південний схід від Ам'єна, 50 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 272 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 714,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бевард на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бевард на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена